Lehe kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lehe, Dithmarschen – kommun, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, 
 Lehe, Emsland – kommun, Emsland, Niedersachsen, 
 Lehe, Bremerhaven – stadsdel, tidigare kommun, Bremerhaven